Андрија може бити:

 Андрија, хришћанско мушко име које се среће код Срба,
 Андрија (град), град близу Барија у јужној Италији,  
 Андрија (бискуп Бистуе Нове)